Frank Scheck ist der Name folgender Personen:

* Frank Scheck (Kritiker), amerikanischer Film- und Theaterkritiker 
 Frank Rainer Scheck (1948–2013), deutscher Autor